Met Germaans wordt afhankelijk van de context het volk of de taal of taalfamilie bedoeld. Zie:

 De Germanen
 De Germaanse talen
 Oergermaans
 De Germaanse mythologie
 Het Oudnoords scheppingsverhaal